Every Night – brano musicale di Paul McCartney del 1970
 Every Night – album di Yōsui Inoue del 1980
 Every Night – singolo di Pake McEntire del 1986
 Every Night – album dei Saturday Looks Good to Me del 2004
 Every Night – album delle EXID del 2012